Miejscowości w Polsce:
 Studniska – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Studniska Dolne
 Studniska Górne